James je lahko:

 James (priimek), priimek več znanih ljudi
 James River (Dakota), levi pritok Misurija
 James (Kalifornija), kraj v Kaliforniji, ZDA
 James, Ontario, mestna občina v Kanadi 
 James (Virginija), reka v zvezni državi Virginija, ZDA